«Игра в прятки» () — кинофильм.

Сюжет 
Биржевой брокер должен свидетельствовать в суде против мафии. Бандиты убивают охранявшего его агента ФБР и теперь брокер должен скрываться. Для этого он гримируется, перекрашивает волосы в другой цвет и выдаёт себя за студента.

В ролях

Интересные факты 
 Кассовые сборы в США составили $7 019 441.

Ссылки 
 
 Рецензия Михаила Иванова

Кинокомедии США
Фильмы-драмы США
Фильмы-мелодрамы США
Фильмы на английском языке